Ricaurteño – abitanti di Ricaurte (Cundinamarca)
Ricaurteño – abitanti di Ricaurte (Nariño)